Сторм Эльвин Торгерсон (; 28 февраля 1944 — 18 апреля 2013) — британский фотограф, дизайнер, кинематографист. В 1968 году основал дизайн-студию Hipgnosis. Автор большинства обложек альбомов Pink Floyd, . Кроме того, создавал обложки альбомов для Genesis, Led Zeppelin, Scorpions, The Mars Volta, Muse, 10cc, Cranberries, Питера Гэбриэла и других.

Биография 
Сторм Торгерсон родился 28 февраля 1944 года в городке  графства Мидлсекс. Учился в школе , затем в Брунсвикской начальной школе (Brunswick Primary School) в Кембридже. Далее Сторм продолжил своё образование в Кембриджширской высшей школе для мальчиков (Cambridgeshire High School for Boys), где также обучались в то время Роджер Уотерс и Сид Барретт. Высшее образование получал в Лестерском университете, где учился с 1963 по 1966 год на факультете «Английского языка и философии». Также учился на факультете «Кинематографии и телевидения» в Королевском колледже искусств в Лондоне (с 1966 по 1969 год).

Умер 18 апреля 2013 года. Дэвид Гилмор по случаю смерти Торгерсона сказал: «Впервые мы встретились, когда были ещё подростками. Мы часто собирались в Sheep’s Green — это такое место у реки в Кембридже, и он постоянно разглагольствовал, производил больше всех шума, фонтанировал идеями и энтузиазмом. Таким он и оставался всю жизнь. Он всегда присутствовал в моей жизни — и на работе, и вне неё. И всегда был мне прекрасным другом, которому можно было открыть душу. Его работа, начиная с 1968 года и по сей день, — неотъемлемая часть нашего творчества. Мне будет очень не хватать его».

Дизайн обложек

Taken by Storm 
В 2015 году вышел документальный фильм «Taken by Storm».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Художники-оформители музыкальных релизов